Marco Gentile (coureur)
Marco Gentile (voetballer)